Особая папка («ОП», сс/оп) в СССР — высшая степень секретности документа, подлежащего архивации. Существовала в Политбюро ЦК КПСС, Совете Министров СССР, у президента СССР. 

В фонде НКВД-МВД СССР Государственного архива Российской Федерации (фонд 9401, опись 2) хранятся «Особые папки», материалы которых, относящиеся к 1944—1959 гг., включают 33 единицы хранения. Достоверно известно о существовании таких папок, содержащих документы, касающиеся деятельности следующих видных фигур в истории СССР:

 «Особая папка» И. В. Сталина
 «Особая папка» К. Е. Ворошилова
 «Особая папка» В. М. Молотова
 «Особая папка» Н. С. Хрущёва
 «Особая папка» Г. М. Маленкова
 «Особая папка» Л. П. Берии

Часть документов была опубликована Владимиром Буковским в процессе по «делу КПСС против Ельцина» в Конституционном суде России (июль-октябрь 1992), а часть была передана польской стороне в связи с расследованием катынского дела.

Примечания

Ссылки 

 Информационно-поисковая система по фондам архива «Электронные описи ГАРФ» 

Архивы России
Классификация секретной информации